Ananda-Lahari é uma obra da literatura indiana.

Um poema atribuído a Sankaracharya. É um hino de oração endereçado a Parvati, consorte de Shiva, no contexto do poema existem referências a uma doutrina mística e secreta.

Ananda Lahari no mundo

Sua primeira tradução apareceu na França por Troyer como "L'Onde de Beatitude". Em seguida em inglês por John George Woodroffe como "The wave of bliss".

Ligações externas
  
  

Literatura da Índia